Ponedera kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Ponedera (ort), Atlántico, 
 Ponedera (kommun), Atlántico,